Wijsheid (van Salomo), een van de deuterocanonieke boeken in de Bijbel
 Wijsheid (deugd), de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen